Don Kichot – powieść Miguela de Cervantesa
 Don Kichot – tytułowy bohater powieści Cervantesa
 Don Kichot – obraz Honoré Daumiera
 Don Kichot – balet Mariusa Petipy oparty na powieści Cervantesa
 Don Kichot – opera Jules Masseneta
 Don Kichot – brytyjski niemy film z 1922 roku
 Don Kichot – brytyjsko-francuski film z 1933 roku
 Don Kichot – radziecki film z 1957 roku
 Don Kichot – amerykański film telewizyjny z 2000 roku
 Don Kichot – chiński film z 2010 roku
 Don Kichot – nieukończony film Orsona Wellesa
 Don Kichot – hiszpański serial animowany z 1979 roku
 Don Kichot – nagroda przyznawanej przez kluby filmowe
Don Kichot – nagroda za debiut reżyserski przyznawana przez Teatr Polskiego Radia i Program I Polskiego Radia
 (3552) Don Quixote – planetoida
 Don Quijote – sonda kosmiczna
 Don Chichot – hiszpańsko-włoski film animowany

Zobacz też 
 Donkiszoteria